Die Abkürzung BMPT steht für

 das Bundesministerium für Post und Telekommunikation 
 BMPT (Panzer), russischer Panzer 
 BMPT-64, ukrainischer Schützenpanzer 

BMPT